Гарбер има више значења:
 Гарбер (Ајова)
 Гарбер (Оклахома)